Лазец може бити:

 Лазец (Лошки Поток), насељено мјесто у општини Лошки Поток, Република Словенија
 Лазец (Церкно), насељено мјесто у општини Церкно, Република Словенија